El nombre Francisco Antonino Vidal puede referirse a las siguientes personas.

Francisco Antonino Vidal Gosende (1797 - 1851), político uruguayo que estuvo entre los constituyentes de 1830.
Francisco Antonino Vidal Silva (1827 – 1889), político uruguayo,  presidente de ese país entre 1880 y 1882 y entre marzo y mayo de 1886. Hijo de Francisco Antonino Vidal Gosende.